Verneri Suhonen (ur. 11 marca 1997 w Lahti) – fiński biegacz narciarski, zawodnik klubu Hollolan Urheilijat -46.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 14 grudnia 2013 roku, podczas zawodów Pucharu Skandynawskiego (Scandinavian Cup) w fińskiej miejscowości Vuokatti, gdzie zajął 183. miejsce na dystansie 15 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 26 listopada 2016 roku w Ruce, gdzie w sprincie stylem klasycznym uplasował się na 76. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 27 stycznia 2018 roku w próbie przed Mistrzostwami Świata w austriackim Seefeld, plasując się na 30. pozycji w sprincie techniką dowolną.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Olimpijski festiwal młodzieży Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan na 4 stycznia 2022

Uwagi

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 

Fińscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Lahti
Urodzeni w 1997